Coach van het jaar (spel) - een online voetbalprognosespel, georganiseerd door Nederlandse regionale dagbladen
Coach van het jaar (België) - de beste Belgische Coach van het Jaar in de sport
Coach van het jaar (Nederland) - de beste Nederlandse Coach van het Jaar in de sport
Nederlands Trainer-Coach van het Jaar (voetbal) - de beste trainer-coach van het seizoen van het Nederlandse Betaald Voetbal
Belgisch Trainer van het Jaar (voetbal) - de beste trainer van het seizoen van het Belgische Betaald Voetbal